Kay (voornaam)
Sir Kay, figuur uit de sage rondom Koning Arthur
Carlos Silveira da Graça, Kaapverdiaans voetballer, roepnaam Kay